Засурский — фамилия, первоначально литературный псевдоним Н. В. Засурского (Сторожева), образованный от названия реки Суры.

Известные носители 
 Засурский, Иван Иванович (род. 1974) — российский журналист, продюсер, преподаватель; создатель и главный редактор онлайновой газеты «Частный Корреспондент». Внук Ясена Засурского.
 Засурский, Ясен Николаевич (1929—2021) — российский литературовед и филолог, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (1965—2007), президент факультета журналистики МГУ (2007—2021).

Примечания